

Geografia
Duff – fiume dell'Irlanda
Isole Duff – parte dell'arcipelago delle Isole Salomone
Monte Duff – montagna dell'isola di Mangareva nella Polinesia francese

Persone
Damien Duff – calciatore irlandese
Hilary Duff – attrice e cantante statunitense
Michelle Duff – pilota motociclistica canadese

Altro
Duff – gruppo musicale italiano
Duff Beer – marca di birra immaginaria della serie I Simpson
Duffman o Uomo Duff – testimonial della birra Duff ne I Simpson